Die Tunis Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 29. April bis 5. Mai 2013 in Tunis, Tunesien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. und 28. April 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Florian Reynet
 Enrique López Pérez
 Andrea Arnaboldi
 Michael Linzer

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler ins Hauptfeld auf
 Riccardo Ghedin

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 136 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 135 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Tunis